Famille Soubre (Liège)
Étienne Soubre (1818-1871), compositeur
Charles Soubre, (1821-1895), peintre
Charles Étienne Soubre (1846-1915), architecte
Jorge Soubre (1891-1934), graveur